Convento de la Victoria puede hacer referencia a:

 Convento de la Victoria de Madrid.
 Convento de la Victoria de Sevilla.
 Convento de la Victoria de Écija.
 Convento de la Victoria de Arahal.
 Convento de la Victoria de Osuna.
 Convento de la Victoria de Sanlúcar de Barrameda.
 Convento de la Victoria de Aznalcázar.